ASMP může označovat:
 Air-Sol Moyenne Portée, francouzskou střelu s plochou dráhou letu
 American Society of Media Photographers
 Asymetrický multiprocesing